Джунковский — фамилия. Женская форма фамилии — Джунковская.

Известные носители 
 Джунковские — дворянский род
 Джунковский, Афанасий Семёнович (ок.1780 — после 1840) — капитан-лейтенант флота
 Джунковский, Василий Яковлевич (1767—1826) — ректор Харьковского университета.
 Джунковский, Владимир Фёдорович (1865—1938) — политический, государственный и военный деятель, московский вице-губернатор и губернатор, генерал-лейтенант.
 Джунковский, Георгий Николаевич (1918—1977) — советский специалист в области радиоэлектроники, лауреат Государственной премии СССР.
 Джунковский, Евгений Петрович (1872—1953) — ветеринарный врач, действительный статский советник, генерал-майор.

Джунковская 
 Джунковская, Галина Ивановна (1922—1985) — участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания